Сергей Бердников: Бердников, Сергей Леонидович (род. 1966) — российский дипломат.
 Бердников, Сергей Николаевич (род. 1962) — российский политический деятель.
 Бердников, Сергей Павлович (род. 1971) — российский хоккеист.